Sean Curry (né le  à Burnsville, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Americans de Tri-City || LHOu ||72 ||5 ||12 ||17 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Americans de Tri-City || LHOu ||36 ||6 ||6 ||12 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002|| Tigers de Medicine Hat || LHOu ||24 ||4 ||13 ||17 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2002-2003 || Everblades de la Floride || ECHL ||32 ||1 ||6 ||7 ||77 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|2002-2003 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||35 ||0 ||2 ||2 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||74 ||1 ||8 ||9 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||61 ||2 ||7 ||9 ||103 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2005-2006 || Bruins de Providence || LAH ||72 ||4 ||4 ||8 ||144 ||6 ||0 ||1 ||1 ||20
|-
|2006-2007 || Bruins de Providence || LAH ||64 ||5 ||8 ||13 ||122 ||13 ||2 ||9 ||11 ||28
|-
|2007-2008 || Bruins de Providence || LAH ||72 ||13 ||25 ||38 ||139 ||10 ||0 ||4 ||4 ||27 
|-
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||80 ||5 ||13 ||18 ||72 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||67 ||4 ||7 ||11 ||73 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Walleye de Toledo || ECHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Hambourg Freezers || DEL || 34|| 0|| 6|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Rögle BK || Allsvenskan || 48|| 5|| 8|| 13|| 109|| 10|| 1|| 2|| 3|| 35
|-
|2012-2013 || Aces de l'Alaska || ECHL || 53|| 7|| 11|| 18|| 75|| 11|| 0|| 2|| 2|| 13
|-
|2013-2014 || Aces de l'Alaska || ECHL || 33|| 2|| 6|| 8|| 42|| 20|| 2|| 4|| 6|| 18

Notes et références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Burnsville (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Kelly
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Rögle BK
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Tigers de Medicine Hat